Bozzolesi – abitanti di Bozzole
Bozzolesi – abitanti di Bozzolo (Italia)